Salvano ima više značenja:
 Salvano, Bergamo
 Salvano, Fermo